El término Niembro puede referirse a:
 Fernando Niembro, un periodista deportivo argentino;
 Niembro, (en asturiano y oficialmente Niembru), una localidad  de la parroquia de Barro, en el concejo de Llanes (Asturias).